Stationair steht für eine Familie von sechs- bis achtsitzigen einmotorigen Leichtflugzeugen des Herstellers Cessna:

 Cessna 206
 Cessna 207